Banyuputih (Batang)
 Banyuputih (Kalinyamatan)
 Banyuputih (Situbondo)
 Banyuputih (Wringin)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing